Gora Akdirakar är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Kotajk, i den centrala delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Akdirakar är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Akdirakar är huvudsakligen lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Gora Akdirakar. Närmaste större samhälle är Ashtarak,  kilometer sydväst om Gora Akdirakar. 

Trakten runt Gora Akdirakar består i huvudsak av gräsmarker. Runt Gora Akdirakar är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Kotajk
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre